Мёрё () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1963) — финская писательница.
 Мёрё, Оскари (род. 1993) — финский легкоатлет.